Slovo pecka může mít následující významy:

 pecka – část plodu
 pecka (mineralogie) – označuje valoun, který pravděpodobně skrývá například achátové jádro

místopisné jméno

 Pecka (okres Jičín) – městys v okrese Jičín
 Pecka (hrad) – hrad v okrese Jičín
 Pecka (přírodní památka) – přírodní památka, kopec v Praze-Bubenči
 Pecka (Chorvatsko) – chorvatská vesnice, součást opčiny Topusko
 Pecka (Osečina) – vesnice v Srbsku, součást města Osečina
 Malhostovická pecka – skalní útvar nedaleko obce Malhostovice, součást Malhostovických kopečků
 Donja Pecka a Gornja Pecka – vesnice v Bosně a Hercegovině, části města Mrkonjić Grad

příjmení osob
 viz Pecka (příjmení)

jiný význam
 Pecka-Modelář – síť modelářských prodejen
 Zlatá Pecka – každoroční hudební festival vážné hudby v Chrudimi, který od roku 2017 pořádá pěvkyně Dagmar Pecková
 hovorové označení pro velkou ránu, také petarda

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno